ЦСКА-2 — название ряда футбольных клубов:
* ЦСКА-2 (Москва) — российские футбольные клубы:
 ЦСКА-2 — существовал (играл на уровне команд мастеров) в 1986—1994 годахЦСКА-2 (Москва), Россия на сайте Wildstat.ru.
 ЦСКА-2 (в 1992—1997 годах — ЦСКА-д) — фарм-клуб московского ЦСКА, существовал в 1992—2000ЦСКА-Д, г. Москва на сайте Footballfacts.ru.
 ЦСКА-2 (Киев) — украинский футбольный клуб, фарм-клуб киевского ЦСКА, существовал в 1996—2001 годах.
 ЦСКА-2 (Ереван) — армянский футбольный клуб, фарм-клуб ереванского ЦСКА.
  — болгарский футбольный клуб, фарм-клуб софийского ЦСКА.

См. также 
  — болгарский футбольный клуб, фарм-клуб софийского ЦСКА 1948.

Примечания